Tervajärvi eller Tervasjärvi kan syfta på ett antal insjöar


Finland

Tervajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,35, long 25,65),  (12 ha)
Tervajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 65,90, long 28,25), 
Tervajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,72, long 28,62),  (3,32 km²)
Tervajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,43, long 28,37), 
Tervajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,20, long 25,83),  (1,73 km²)
Tervajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,03, long 28,47),  (1,52 km²)
Tervajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,67, long 28,85), 
Tervajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,50, long 28,67), 
Tervajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,20, long 28,72), 
Tervajärvi (sjö i Finland, Birkaland),  (1,37 km²)
Tervajärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen), 
Tervajärvi (sjö i Finland, Södra Karelen),

Sverige

Norrbotten 
Tervajärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Tervajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Tervajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,38 ha)
Tervajärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Tervajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,

Lappland 
Tervajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Tervasjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (56,9 ha)
Tervajärvi (Karesuando socken, Lappland, 756440-180183), sjö i Kiruna kommun,  (10,1 ha)
Tervajärvi (Karesuando socken, Lappland, 760047-176213), sjö i Kiruna kommun,  (6,4 ha)

Se även 
Tjäretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn